Artykuł grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce nożnej, które występują podczas Pucharu Narodów Afryki 2015 na boiskach Gwinei Równikowej w dniach od 17 stycznia do 18 lutego 2015 roku.

 Przynależność klubowa - stan na 17 stycznia 2015.
 Wiek zawodnika aktualny na dzień rozpoczęcia pucharu.
 Liczba występów i goli podana do dnia rozpoczęcia pucharu (źródło: National-Football-Teams.com).
 Zawodnicy oznaczeni symbolem  to kapitanowie reprezentacji.
 Legenda::LM – liczba meczów w kadrzeLB – liczba bramek w kadrzeBR – bramkarzOB – obrońcaPO – pomocnikNA – napastnik

Grupa A

Trener:  Esteban Becker (ur. 31.08.1964)

Trener:  Paul Put (ur. 26.05.1956)

Trener:  Jorge Costa (ur. 14.10.1971)

Trener:  Claude Le Roy (ur. 06.02.1948)

Grupa B

Trener:  Honour Janza (ur. 1966)

Trener:  Georges Leekens (ur. 18.05.1949)

Trener:  Rui Águas (ur. 28.04.1960)

Trener:  Florent Ibengé (ur. 04.12.1961)

Grupa C

Trener:  Awram Grant (ur. 06.05.1955)

Trener:  Christian Gourcuff (ur. 05.10.1955)

Trener:  Ephraim Mashaba (ur. 06.08.1950)

Trener:  Alain Giresse (ur. 02.08.1952)

Grupa D

Trener:  Hervé Renard (ur. 30.09.1968)

Trener:  Henryk Kasperczak (ur. 10.07.1946)

Trener:  Volker Finke (ur. 24.03.1948)

Trener:  Michel Dussuyer (ur. 28.05.1959)

Przypisy 

Puchar Narodów Afryki 2015